Ikonomidis ist der Familienname folgender Personen:
 Emilios Ikonomidis (* 1959), zyprischer Segler
 Kostas Ikonomidis (* 1966), griechischer Fußballspieler